Leucospis  — род паразитических наездников надсемейства Chalcidoidea подотряда Стебельчатобрюхие отряда Перепончатокрылые насекомые.

Распространение 
Всесветное.

Описание 
Относительно крупные хальцидоидные наездники, длина 4—15 мм. Род включает около 100 видов. Задние ноги с утолщенными и сильно изогнутыми бедрами и голенями. Усики 13-члениковые. Нижнечелюстные щупики 4-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 3 сегментов.

Биология 
Эктопаразитоиды пчелиных Apoidea и ос Vespidae.

Систематика 
123 валидных вида, 119 из которых распределены по 16 видовым группам. Первый ископаемый вид рода (glaesaria  Engel, 2002) обнаружен в миоценовом доминиканском янтаре.

 Род Leucospis Fabricius, 1775
 addenda Boucek 1974
 affinis Say 1824
 africana Cameron 1907
 aliena Boucek 1974
 anthidioides Westwood 1874
 antiqua Walker 1862
 aruina Walker 1862
 atriceps (Girault 1925)
 aequidentata Ye et al., 2017
 aurantiaca Shestakov, 1923
 auripyga Boucek 1974
 australis Walker 1871
 azteca Cresson 1872
 bakeri Crawford 1915
 banksi Weld 1922
 bifasciata Klug 1814
 biguetina Jurine 1807
 bioculata Boucek 1974
 birkmani Brues 1925
 brasiliensis Boucek 1974
 brevicauda Fabricius 1804
 buchi Hedqvist 1968
 bulbiventris Cresson 1872
 calligastri (Ferrière 1938)
 carinifera Kriechbaumer 1894
 cayennensis Westwood 1839
 clavigaster Boucek 1974
 colombiana Boucek 1974
 conicus (Schrank 1802)
 coxalis Kirby 1885
 darjilingensis Mani 1937
 desantisi Boucek 1974
 dorsigera Fabricius 1775
 egaia Walker 1862
 elegans Klug 1834
 enderleini Ashmead 1904
 fallax Boucek 1974
 femoricincta Boucek 1974
 fuelleborniana Enderlein 1903
 funerea Schletterer 1890
 genalis Boucek 1974
 gigas Fabricius 1793
 giraulti Boucek 1974
 glaesaria  Engel, 2002
 globigera Boucek 1974
 guzeratensis Westwood 1839
 histrio Maindron 1878
 holubi Boucek 1974
 hopei Westwood 1835
 ignota Walker 1862
 imitans Boucek 1974
 incarnata Westwood 1839
 insularis Kirby 1900
 intermedia Illiger, 1807
 japonica Walker 1871
 klugii Westwood 1839
 lankana Boucek & Narendran 1981
 latifrons Schletterer 1890
 leptomera Boucek 1974
 leucotelus Walker 1852

 mackerrasi Naumann 1981
 maculata Weld 1922
 malaica Schletterer 1890
 manaica Roman 1920
 metatibialis Boucek 1974
 mexicana Walker 1862
 micrura Schletterer 1890
 miniata Klug 1834
 moleyrei Maindron 1878
 morawitzi Schletterer 1890
 nambui Habu 1977
 namibica Boucek 1974
 nigerrima Kohl 1908
 nigripyga Boucek 1974
 niticoxa Boucek 1974
 obsoleta Klug 1834
 opalescens Weld 1922
 ornata Westwood 1839
 osmiae Boucek 1974
 parvula Boucek 1974
 pediculata Guérin-Méneville 1844
 petiolata Fabricius 1787
 pictipyga Boucek 1974
 poeyi Guérin-Méneville 1844
 procera Schletterer 1890
 propinqua Schletterer 1890
 pubescens Boucek 1974
 pulchella Crawford 1915
 pulchriceps Cameron 1909
 pyriformis (Weld 1922)
 regalis Westwood 1874
 reversa Boucek 1974
 rieki Boucek 1974
 rileyi Schletterer 1890
 robertsoni Crawford 1909
 robusta Weld 1922
 rostrata Boucek 1974
 santarema Walker 1862
 schlettereri Schulthess-Schindler 1899
 sedlaceki Boucek 1974
 shaanxiensis Ye et al., 2017
 signifera Boucek 1974
 sinensis Walker 1862
 slossonae Weld 1922
 speifera Walker 1862
 sumichrastii Cresson 1872
 texana Cresson 1872
 tricolor Kirby 1883
 varicollis Cameron 1909
 ventricosa Boucek 1974
 versicolor Boucek 1974
 violaceipennis Strand 1911
 williamsi Boucek 1974
 xylocopae Burks 1961
 yasumatsui Habu 1961

Примечания

Литература 
 Bouček Z. (1974). A revision of the Leucospidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of the world.  —Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology, Supplement 23: 1-241.
 Darling D. & Cardinal S. (2005); The world species-groups of Leucospis (Hymenoptera: Leucospidae) — thirty years later. — Acta Soc. Zool. Bohem. 69: 49-64. PDF
 Engel M.S. (2002). The first leucospid wasp from the fossil record (Hymenoptera: Leucospidae). Journal of Natural History 36: 435—441. https://doi.org/10.1080/00222930110059682

Ссылки 
 Universal Chalcidoidea Database 

Левкоспиды
Роды перепончатокрылых